Иван Васильевич Владимиров (26 апреля 1898, с. Скорицкое, Воронежская губерния, Российская империя — 8 июня 1977, Москва, СССР) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии (11.07.1945).

Биография 
Родился 26 апреля 1898 года в селе  Скорицкое, ныне в Репьёвском районе, Воронежской области в семье священнослужителя.  Русский.

В РККА с 1918 года, член ВКП(б) с 1919 года. Участник Гражданской войны.

После войны продолжил службу в РККА.

5 февраля 1936 года присвоено звание -  полковник.

25 июля 1938 года   арестован   обв.: ст. 58,  пп. 1 "б",  11 УК РСФСР. Военным трибуналом Отдельной Краснознаменной Армии,  4 октября 1939 вынесен оправдательный приговор

В Великой Отечественной войне с августа 1941 года.

5 июля 1943 года Владимирову присвоено звание гвардии генерал-майор артиллерии.

В конце войны командующий артиллерией 3-й ударной армии.

11 июля 1945 года Владимирову присвоено звание гвардии генерал-лейтенант артиллерии артиллерии.

За время войны генерал Владимиров был десять раз упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего

После войны продолжил службу в Советской Армии, в том числе старшим советником артиллерии Народно-освободительной армии Китая.

С 1958 года в отставке.

Умер 8 июня 1977 года, похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Награды 
СССР 
 орден Ленина (21.02.1945)
 три ордена Красного Знамени (26.07.1944, 03.11.1944, 20.06.1949)
 орден Кутузова I степени (10.04.1945)
 орден Суворова II степени (25.09.1944)
 орден Отечественной войны I степени (22.02.1944)
 орден Красной Звезды (28.10.1967)
 медали, в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Сталинграда»
 «За оборону Кавказа» (23.11.1944)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (01.08.1945)
 «За взятие Кёнигсберга»
 «За взятие Берлина»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен Владимиров И. В..
 За овладение штурмом столицей Советской Белоруссии городом Минск — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении. 3 июля 1944 года № 128.
 За освобождение столицы Литовской Советской Республики города Вильнюс от фашистских захватчиков. 13 июля 1944 года № 136.
 За переход в наступление на двух плацдармах на западном берегу реки Нарев, севернее Варшавы, прорыв глубоко эшелонированной обороны противника и овладение сильными опорными пунктами обороны немцев городами Макув, Пултуск, Цеханув, Нове-Място, Насельск. 17 января 1945 года № 224.
 За прорыв сильно укрепленной обороны немцев на южной границе Восточной Пруссии и овладение городами Найденбург, Танненберг, Едвабно и Аллендорф — важными опорными пунктами обороны немцев. 21 января 1945 года. № 239.
 За овладение городами Восточной Пруссии Вилленберг, Ортельсбург, Морунген, Заальфельд и Фрайштадт — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. 23 января 1945 года. № 246.
 За овладение штурмом городами Вормдитт и Мельзак — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. 17 февраля 1945 года. № 282.
 За овладение городом Браунсберг — сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фриш-Гаф. 20 марта 1945 года. № 303.
 За овладение городом Хайлигенбайль — последним опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фриш-Гаф, юго-западнее Кенигсберга. 25 марта 1945 года. № 309.
 За завершение ликвидации окруженной восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга. 29 марта 1945 года. № 317.
 За завершение ликвидации группы немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина. 2 мая 1945 года. № 357.
Других государств
 орден «Легион почёта» (США) (май 1945)
 кавалер рыцарского ордена «Виртути Милитари» (ПНР) 
 медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР)
 медаль «Китайско-советской дружбы» (КНР)

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Орден Суворова II степени на сайте «Подвиг народа»

Примечания 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Военачальники, репрессированные в СССР 
Реабилитированные в СССР
Артиллеристы СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Кавказ
Участники Белорусской операции (1944)
Участники штурма Кёнигсберга
Участники Берлинской операции
Члены КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище